Samaria (stad) een stad in Palestina, hoofdstad van het koninkrijk Israël na de splitsing tussen Israël en Juda
 Samaria (regio) een regio in Palestina, gelegen tussen Judea en Galilea, zo geheten na de val van de stad Samaria tot aan de Romeinse tijd
 Samaria (2004) een Koreaanse film uit 2004
Samaria (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten